Europejska Formuła 2 Sezon 1980 – czternasty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 7 kwietnia na torze Thruxton Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 9 września w Niemczech, na Hockenheimringu. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Brian Henton. Wśród konstruktorów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Toleman.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 9 najlepszych wyników

{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center"
|- style="background:#f9f9f9" valign="top"
!valign="middle"| Pozycja
!valign="middle"| Kierowca
!valign="middle"| Samochód
! THR
! HOC
! NÜR
! VAL
! FRA
! SIL
! BEL
! MUG
! NLD
! PER
! MIS
! HOC
!valign="middle"| Punkty
|-
!rowspan=2| 1
|rowspan=2 align=left|  Brian Henton
|align=left| Toleman TG280-Hart
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2 align="right"| 61
|-
|align=left| Toleman TG280B-Hart
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NS
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|
|-
!rowspan=2| 2
|rowspan=2 align=left|  Derek Warwick
|align=left| Toleman TG280-Hart
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|rowspan=2 align="right"| 42
|-
|align=left| Toleman TG280B-Hart
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|
|-
! 3
|align=left|  Teo Fabi
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|align="right"| 38
|-
! 4
|align=left|  Siegfried Stohr
|align=left| Toleman TG280-Hart
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|align="right"| 29
|-
! 5
|align=left|  Andrea de Cesaris
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|
|align="right"| 28
|-
!rowspan=2| 6
|rowspan=2 align=left|  Richard Dallest
|align=left|AGS JH17-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFFF"| NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|rowspan=2 align="right"| 23
|-
|align=left| AGS JH15-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|-
! 7
| align=left|  Huub Rothengatter
|align=left| Toleman TG280-Hart
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|align="right"| 21
|-
! 8
| align=left|  Mike Thackwell
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|align="right"| 11
|-
! 9
| align=left|  Miguel Ángel Guerra
|align=left|Minardi GM75-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
| align="right"| 10
|-
!rowspan=2| 10
|rowspan=2 align=left|  Alberto Colombo
|align=left|March 782-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|rowspan=2 align="right"| 9
|-
|align=left| Toleman TG280-Hart
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|-
! 11
| align=left|  Chico Serra
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 9
|-
! 12
| align=left|  Nigel Mansell
|align=left| Ralt RH6-Honda
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|align="right"| 8
|-
! 13
| align=left|  Manfred Winkelhock
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|align="right"| 4
|-
! 14
| align=left|  Oscar Pedersoli
|align=left| March 782-BMW
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|align="right"| 3
|-
! 15
| align=left|  Jochen Dauer
|align=left| Chevron B48-BMW
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 2
|-
! 16
| align=left|  Fredy Schnarwiler
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|align="right"| 1
|-
!rowspan=2| 17
|rowspan=2 align=left|  Beppe Gabbiani
|align=left| Minardi G75-BMW
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2 align="right"| 1
|-
|align=left| Maurer MM80-BMW
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|-
! 18
| align=left|  Jürg Lienhard
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|align="right"| 0
|-
! 19
| align=left|  Jo Gartner
|align=left| March 782-BMW
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 0
|-
! 20
| align=left|  Helmut Henzler
|align=left| Maurer MM80-BMW
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 0
|-
! 21
| align=left|  Eugen Strähl
|align=left| March 802-BMW
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 22
| align=left|  Riccardo Paletti
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 0
|-
! 23
| align=left|  Hans-Georg Bürger
|align=left| Tiga F280-BMW
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFFFFF"| NW
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 24
| align=left|  Gianfranco Trombetti
|align=left| March 782-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|align="right"| 0
|-
! 25
| align=left|  Bernard Devaney
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
!rowspan=2| 26
|rowspan=2 align=left|  Johnny Cecotto
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|rowspan=2 align="right"| 0
|-
|align=left| Minardi GM75-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
|
|
|-
! 27
| align=left|  Arturo Merzario
|align=left| Merzario M1-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#FFFFFF"| NW
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 0
|-
! 28
| align=left|  Rad Dougall
|align=left| Ralt RT4-BMW
|bgcolor="#FFFFFF"| NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 29
| align=left|  Warren Booth
|align=left| Chevron B48-Hart
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 30
| align=left|  Jim Crawford
|align=left| Chevron B45-Ford
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 31
| align=left|  Carlo Rossi
|align=left| Toleman TG280-Hart
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|align="right"| 0
|-
!rowspan=2| 32
|rowspan=2 align=left|  Guido Daccò
|align=left| Merzario M1-BMW
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right" rowspan=2| 0
|-
|align=left| March 792-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|-
! 33
| align=left|  Patrick Studer
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 0
|-
! 34
| align=left|  Maurizio Flammini
|align=left|Ralt RT2-Hart
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|
|align="right"| 0
|-
! 35
| align=left|  Piero Necchi
|align=left| Merzario M1-BMW
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|align="right"| 0
|-
! 36
| align=left|  Walter Baltisser
|align=left| March 802-BMW
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 37
| align=left|  Tom Gloy
|align=left| Ralt RH6-Honda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|align="right"| 0
|-
! 38
| align=left|  Bruno Corradi
|align=left| Minardi GM75-BMW
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|align="right"| 0
|-
! 39
| align=left|  Kim Mather
|align=left| March 802-Hart
|bgcolor="#FFFFFF"| NW
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 40
| align=left|  Danilo Tesini
|align=left|Chevron B48-BMW
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 41
| align=left|  Pierre Dieudonné
|align=left| March 802-Hart
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 42
| align=left|  Helmut Bross
|align=left|March 792-Hart
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| 0
|-
!rowspan=2| 43
|rowspan=2 align=left|  Marco Rocca
|align=left| Osella FA2-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
|
|
|
|rowspan=2 align="right"| 0
|-
|align=left| March 782-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|-
!
| align=left|  Eje Elgh
|align=left| Maurer MM80-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Markus Höttinger
|align=left| Maurer MM80-BMW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Divina Galica
|align=left| March 792-Hart
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Patrick Gaillard
|align=left| Maurer MM80-BMW
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Roy Baker
|align=left| Chevron B48-Hart
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|
|
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Franz Konrad
|align=left| March 792-BMW
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Paul Smith
|align=left| March 782-Hart
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Wolfgang Locher
|align=left| March 782-Hart
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -
|-
!
| align=left|  Harald Grohs
|align=left| March 792-Hart
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -''
|-
!
| align=left|  Helmut Kalenborn
|align=left| Chevron B42-BMW
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Bruno Eichmann
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Patrick Nève
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Jan Lammers
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Enzo Coloni
|align=left|March 782-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Willi Siller
|align=left| Chevron B48-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Michael Korten
|align=left| March 802-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Ami Guichard
|align=left|March 782-BMW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Geoff Lees
|align=left|Ralt RH6-Honda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Stefan Johansson
|align=left| March 802-BMW
|bgcolor="#FFFFFF"| NW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -|-
!
| align=left|  Sergio Mingotti
|align=left| Mirage M1-BMW
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| -|- valign="top"
!valign="middle"| Pozycja
!valign="middle"| Kierowca
!valign="middle"| Samochód
! THR
! HOC
! NÜR
! VAL
! FRA
! SIL
! BEL
! MUG
! NLD
! PER
! MIS
! HOC
!valign="middle"| Punkty
|}Uwagi:'''
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1980

1980
1980 w sportach motorowych